Gareth Jones může být:

 Gareth Jones (novinář) (1905–1935) – velšský novinář
 Gareth Jones (herec) (1925–1958) – velšský herec
 Gareth Jones (politik) (* 1939) – velšský politik
 Gareth Stedman Jones (* 1942) – anglický historik
 Gareth Jones (dirigent) (* 1960) – velšský dirigent
 Gareth Jones (moderátor) (* 1961) – velšský televizní moderátor
 Gareth Jones (producent) (* 1964) – anglický hudební producent
 Gareth Jones (ragbista) (1979–2008) – velšský ragbista

Externí odkazy